Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1998 года проведён с 8 по 17 июля в городе Реден. Одновременно проходил чемпионат Нидерландов по шахматам среди женщин.

Чемпионат проходил по круговой системе. В соревнования участвовало 10 шахматисток. В финальном турнире не сыграла легендарная Барбара Грас, участница 25-и чемпионатов.

Таня Чуб впервые стала чемпионкой. Ольга Камышлеева вновь стала вице-чемпионкой, Нина Хукман-Янковская — третья, Карен Ван Лит — четвёртая.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

1998 год в шашках
июль 1998 года
Спорт в Нидерландах в 1998 году
женщины 1998
Спорт в Редене (Нидерланды)